Вентурада ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Занимает площадь 9,79 км². Население — 1451 человек (на 2006 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Мадрида